Tighten Up (Archie Bell & the Drells), een single uit 1968 van de Amerikaanse zanggroep Archie Bell & the Drells
 Tighten Up (I Just Can't Stop Dancin'), een single van Wally Jump Jr. & Criminal Element
 Tighten Up (Electronic), een single uit 1991 van de Madchester-groep Electronic
 Tighten Up (The Black Keys), een single uit 2010 van de Amerikaanse bluesrockgroep The Black Keys